Riu Wakhsh, riu de l'Àsia Central afluent de l'Oxus (Amu Darya).
 Wakhsh (districte), antic districte medieval a la zona del riu Wakhsh. Actualment se situa al Tadjikistan.